Argun je lahko:
 Argun, Rusija - mesto v ruski avtonomni republiki Čečeniji.
 Argun, Kavkaz - reka.
 Argun, Azija - reka.